Southerland ist der Familienname folgender Personen:

 Boots Southerland, US-amerikanischer Schauspieler und Stuntman
 James Southerland (* 1990), US-amerikanischer Basketballspieler
 Steve Southerland (* 1965), US-amerikanischer Politiker
 William Henry Hudson Southerland (1852–1933), US-amerikanischer Marineoffizier

Southerland bezeichnet außerdem:

 USS Southerland (DD-743), Zerstörer der US-Marine

Siehe auch:

 Sutherland